Lucio Porcio Licino (pretore 207 a.C.), padre del pretore del 193 a.C.
Lucio Porcio Licino (pretore 193 a.C.), figlio del pretore del 207 a.C.
Lucio Porcio Licino (duumviro) nel 181 a.C.
Lucio Porcio Licino (triumviro monetale) nel 92 a.C.